Indonesië
 Tembuku (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Bangli in de provincie Bali
 Tembuku (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Bangli in de provincie Bali